Destruktor (Destoroyah) – fikcyjny potwór z serii filmów o Godzilli powstały w wyniku eksperymentów nad bronią Oxygen Destroyer. Początkowo jest on miniorganizmem, później kilkoma krabami, a następnie formą pośrednią. Przeciwstawia się mu Junior, która przypłaca to życiem (monstrum spuściło Juniora z wysokości na budynek), a Destruktor rośnie. Godzilla mimo starań nie zdołał wrócić potomkowi życia. Walczy jeszcze lepiej niż zawsze, więc Destruktor ucieka. Zestrzeliwują go ludzie i monstrum ginie. Zamrożony przez broń o nazwie Super-X 3 Godzilla topi się, a jego energię wchłania Junior i przekształca się w dorosłą postać Godzilli.

Moce 
 Mikro Destruktor: zabija stworzenia w wodzie za pomocą Oxygen Destroyer z paszczy
 Forma pierwsza (Krab): promień z paszczy oraz tworzenie z innymi krabami większego organizmu
 Forma pośrednia: promień z paszczy, potrafi zmienić się w formę latającą
 Forma latająca: promień z paszczy, potrafi zmienić się w formę pośrednią i latać
 Forma finałowa: promień z paszczy, potrafi latać i zmieniać się w wiele form pośrednich, ma laserowy róg i wchłania energię za pomocą ogona

Wielkość 
 Mikro Destruktor: kilka milimetrów
 Forma pierwsza (Krab): jako jeden 2 m i około 400 kg, jako połączenie wielu 18 m i 250 t
 Forma pośrednia: 60 m i 15000 ton
 Forma latająca: 60 m i 15000 ton
 Forma finałowa: 120 m i 80000 ton

Filmografia 
 Godzilla kontra Destruktor (1995)

Fikcyjni masowi mordercy
Kaijū
Postacie z filmów o Godzilli